

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2012.

Club

Nazionale

Palmarès

Club
  IIHF European Champions Cup: 1
 : 2007

Nazionale
  Campionato del mondo: 2
: 2003, 2004

  Campionato del mondo: 1
: 2009

  Campionato del mondo Under-20: 1
: 1994

  Campionato del mondo Under-20: 1
: 1995

  Campionato europeo Under-18: 1
: 1993

Individuale
 IIHF European Champions Cup:
 2007: Miglior difensore

 Campionato del mondo:
 2004: All-Star Team
 2004: Best Defenseman
 2004: Most Goals by Defenseman (4)
 2004: Most Points by Defenseman (6)
 2007: Most Points by Defenseman (9)
 2009: Top 3 Player on Team

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni